A eleição municipal de Salvador em 1985 ocorreu em 15 de novembro do mesmo ano. O prefeito à época era Manoel Castro (PDS).

Depois de quase três décadas nas quais esteve destituída de autonomia política, num primeiro momento, por ser capital de Estado e, durante os períodos de regime autoritário, por ser considerada área de segurança nacional, a cidade de Salvador realizou em 1985 o primeiro pleito após a queda da ditadura civil-militar que dominou o Brasil entre 1964 e 1985. Edvaldo Brito (PTB), França Teixeira (PFL), Jorge Almeida (PT), Luís Pugas (PH) e Mário Kertész (PMDB), eram os candidatos à disputa. Mário Kertész era apontado por pesquisas do Ibope como favorito. A oposição direta ao candidato do PMDB era realizada pelo concorrente Edvaldo Brito, apoiado pelo então Ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães.  Os outros candidatos às eleições municipais não tinham muita expressão nos veículos de comunicação estudados. Luís Pugas era o candidato situado mais à parte da disputa, sendo mencionado apenas uma única vez no jornal A Tarde, e nenhuma no Correio da Bahia, no qual foi apenas citado como um dos candidatos. França Teixeira, apesar do pouco espaço, possuia maior expressão no A Tarde, do que no Correio da Bahia. O mesmo comportamento foi percebido nos jornais em relação a Jorge Almeida. Porém, a disputa era acirrada entre candidatos Mário Kertész e Edvaldo Brito.

Um ponto curioso nessa eleição, é que Antônio Carlos Magalhães, embora tenha votado contra Paulo Maluf no colégio eleitoral, ainda não era membro do PFL. ACM se filiou ao partido apenas em 1986, ou seja, o cacique político baiano não é membro fundador do partido, como se propagou erroneamente.

Foi eleito o novo prefeito Mário Kertész (PMDB), derrotando o ex-prefeito Edvaldo Brito (PTB), este apoiado pelo grupo carlista.

Resultado da eleição para prefeito

Turno Único

Salvador-BA